Серники — топоним:

Польша 
 Серники — сельская гмина (волость) в Любартувском повяте Люблинского воеводства.

Украина 
 Серники — село в Перемышлянском районе Львовской области
 Серники — село в Заречненском районе Ровненской области.